Tisandro es el nombre de varios personajes: 

 Dos de la mitología griega:
 Tisandro: Hijo de Jasón y de Medea.
 Tisandro: Uno de los griegos encerrados en el caballo de madera cuando el sitio de Troya.

 Tisandro: Padre de Iságoras.